Mädchen hinter Gittern ist der Titel von:

 Mädchen hinter Gittern (1949), deutscher Spielfilm von Alfred Braun
 Mädchen hinter Gittern (1965), deutscher Spielfilm von Rudolf Zehetgruber
 Mädchen hinter Gittern (1982), US-amerikanischer Spielfilm von Tom De Simone
 Mädchen hinter Gittern (2018), US-amerikanische Reality-Serie von Netflix